Askeran bezeichnet

 die Provinz Askeran (Provinz) der Republik Bergkarabach
 deren Hauptstadt Askeran (Stadt)